Margarita de Saboya-Aosta (Nápoles, 7 de abril de 1930 - Basilea, 10 de enero de 2022) fue una princesa italiana, hija del príncipe Amadeo II de Saboya-Aosta y de la princesa Ana de Orleans.

Biografía 
Era la hija mayor del príncipe Amadeo II de Saboya, duque de Apulia, y la princesa Ana de Orleans. Su padre era hijo mayor de Manuel Filberto de Saboya, II duque de Aosta e hijo a su vez del exrey Amadeo I de España, y su madre hija del pretendiente Juan de Orleáns, duque de Guisa. 

En 1931, un año después de su nacimiento, su padre se convirtió en III duque de Aosta tras la muerte de su abuelo. En 1937 fue designado virrey de Etiopía y gobernador general de la África Oriental Italiana y, en 1940, tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, dirigió al Ejército italiano en la campaña de África Oriental. En 1942, su padre falleció de tuberculosis y Malaria internado en un campo de prisioneros en Kenia.

Matrimonio y descendencia 
En 1953 contrajo matrimonio civil con Roberto, archiduque de Austria-Este en Bourg-en-Bresse y religioso en Brou. Roberto, quince años mayor que ella, era el segundo hijo del exemperador Carlos I de Austria y de la princesa Zita de Borbón-Parma.

La pareja se estableció en París y tuvo cinco hijos:

 Archiduquesa María Beatriz de Austria-Este (n. 1954), casada con el conde Riprando de Arco-Zinneberg, bisnieto del último rey de Baviera Luis III.
 Archiduque Lorenzo de Austria-Este (n. 1955), casado con la princesa Astrid de Bélgica, hija del rey Alberto II de Bélgica.
 Archiduque Gerardo de Austria-Este (n. 1957).
 Archiduque Martín de Austria-Este (n. 1959), casado con la princesa Catalina de Inseburg-Birstein.
 Archiduquesa Isabel de Austria-Este (n. 1963), casada con el conde Andrés Czarnocki-Lucheschi.

Títulos, tratamientos y distinciones honoríficas

Títulos y tratamientos 
 7 de abril de 1930 - 29 de diciembre de 1953: Su Alteza Real la princesa Margarita de Saboya-Aosta.
 29 de diciembre de 1953 - 7 de febrero de 1996: Su Alteza Imperial y Real la archiduquesa de Austria-Este, princesa imperial de Austria, princesa real de Hungría, Bohemia y Croacia.
 7 de febrero de 1996 - 10 de enero de 2022: Su Alteza Imperial y Real la archiduquesa viuda de Austria-Este.

Distinciones honoríficas 
 Dama de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada (Imperio Austrohúngaro).

Ancestros

Referencias 

Casa de Saboya-Aosta
Damas de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada
Nacidos en Nápoles
Fallecidos en Basilea
Nobles italianas del siglo XX